Poppenwind ist ein Ortsname:

 Poppenwind (Auengrund), Ortsteil der Gemeinde Auengrund im Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Poppenwind (Gremsdorf), Dorf der Gemeinde Gremsdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern